Раковица је градско насеље у градској општини Раковица у граду Београду. Према попису из 2002. било је 99000 становника (према попису из 1991. било је 97752 становника).

Овде се налази Центар за културу и образовање Раковица.

Географске одлике 

Налази се северозападно од зграде СО Раковица и оивичено је улицама Патријарха Димитрија, Митра Бакића, Маричком, Пилота Михаила Петровића, Скојевском и шумом Кошутњак. У напосредној близини налази се индустријска зона коју чине фабрике: ИМР (Индустрија Мотора Раковица), ИМП Ливница, Фригострој, Фабрика гума „Рекорд“. У самом насељу налазе се основна школа „Никола Тесла“, дечја установа „Долорес“, дом здравља Раковица и Железничка станица. Са осталим деловима града насеље је повезано аутобуским линијама: 37, 42, 47, 50, 59, трамвајском линијом 3 као и линијама Беовоза. У насељу Раковица по попису из 2011. године живи 111 724 становника.

Демографија 
У насељу Раковица живи 81414 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,2 година (39,1 код мушкараца и 41,1 код жена). У насељу има 35139 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,82.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

 
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији